Xarapovka (en rus: Шараповка) és un poble de la província de Lípetsk, a Rússia, que en el cens del 2010 tenia 12 habitants.

Pobles de la província de Lípetsk